Гаплогруппа R1b — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 R1b1
 R1b1a
 R1b1b
 R1b1c
 R1b1d
 R1b2
 R1b2a
 R1b2b

Палеогенетика

Палеолит 
Афонтова гора
 AfontovaGora3 __ Красноярск, Красноярский край, Россия __ 16480-15480 calBCE (14710±60 BP, MAMS-27186) __ Ж __ R1b.

Мезолит 
Оленеостровский могильник
 UzOO77 | MG428995.1 __ Yuzhnyy Oleni Ostrov (grave 54, MAE RAS 5773-77) __ Великогубское сельское поселение, Медвежьегорский район, Карелия, Россия __ 5500–5000 BCE (7450-6950 calBP) __ Ж __ R1b.

Бронзовый век 
Древний Казахстан
 I3447 | DL-OP2-B, #41 __ Byan Zherek, eastern spur, Dali __ Аксуский район, Алматинская область, Казахстан __ 2850-2495 calBCE (4075±25 BP, PSUAMS-2071) __ Ж __ R1b.

Унетицкая культура ()
 MIG011 | MIG011.A0101.TF1.1 __ Mikulovice - Siedlungsgr. 98 (2412) __ , Пардубицкий край, Чехия __ 2134-1951 calBC (3658±24 BP, CRL-20114) __ Ж __ R1b.

Лолинская культура
 NV3001 | BZNK-312/1 __ Nevinnomiskiy 3 (kurgan 6, grave 5) __ Кочубеевский район, Ставропольский край, Россия __ 2116-1925 calBCE (3631±22 BP, MAMS-29812) __ М __ Q1a2 > Q-L717 # R1b.

Бронзовый век Франции
 OBE3626-1 __  __ Оберне, Селеста-Эрстен, Рейн Нижний, Гранд-Эст, Франция __ 1926-1701 calBCE (3505±35 BP, Poz-67563) __ М __ R1b1a1a2 > R-Z225 # R1b.

Ирменская культура
 I6047 | Tomsk_2124, inventory number 2124 __ Priobrazhenka 3 (kurgan 19, burial 5) __ Старая Преображенка, Чановский район, Новосибирская область, Россия __ 1384-1213 calBCE (3025±20 BP, PSUAMS-2917) __ М __ R1a > R-Z93 # R1b.

Примечания

Публикации 
2013
 
2016
 
2018
 
2019
 
 
2020
 
2021

Ссылки 
 
 R1b — Haplogroup
 Ancient DNA: R1b

Гаплогруппа R1 (мтДНК)